Personen
 Jonathan Silverman (1966), Amerikaans acteur en regisseur
 Joseph Silverman (1955), Amerikaans wiskundige
 Kaja Silverman, Amerikaans schrijver
 Sarah Silverman (1970), Amerikaans actrice

 Overig
 Saving Silverman, Amerikaanse film uit 2001

Zie ook 
 Silbermann (doorverwijspagina)